Пшеничники — топоним.

Украина 
 Пшеничники — село в Калушском районе Ивано-Франковской области
 Пшеничники — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области
 Пшеничники — село в Каневском районе Черкасской области